Beata Wróbel – ex cestista polacca
 Magdalena Wrobel – supermodella polacca
 Marian Wróbel – compositore di scacchi polacco
 Józef Wróbel – vescovo cattolico polacco
 Tomasz Wróbel – calciatore polacco